Lom Sak (în ) este un district (Amphoe) din provincia Phetchabun, Thailanda, cu o populație de 150.680 de locuitori și o suprafață de 1.535,3 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 23 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 251 de sate (muban).

Amphoe în provincia Phetchabun